Те́рнер ( — токар) — поширене прізвище або топонім.

Персоналії 

 Тернер (прізвище)

Топоніми

Тернер (округ, Джорджія) (Turner County) — округ (графство) у штаті Джорджія
 Тернер (округ, Південна Дакота) — округ (графство) у штаті Південна Дакота
 Тернер — місто, штат Канзас
 Тернер — місто, штат Мен
 Тернер — місто, штат Орегон
 Тернер — селище, штат Мічиган
 Тернер — переписна місцевість, штат Монтана

Посилання